Die Skeleton-Europameisterschaft 2022 wurde am 14. Januar 2022 in St. Moritz auf dem Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina ausgetragen. Sie war gleichzeitig das letzte von acht Weltcup-Saisonrennen und fand parallel zur Bob-Europameisterschaft 2022 statt.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 

2022
Sportveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in St. Moritz
Skeleton (Schweiz)